Појам Нера може да се односи на:

 Нера (река у Италији), река у Италији
 Нера (река у Србији), река у Србији и Румунији
 Нера (река у Русији), река у Русији